Amerikai Egyesült Államok
 Stillwater (Minnesota)
 Stillwater (Nevada)
 Stillwater (község, New York)
 Stillwater (város, New York)
 Stillwater (Oklahoma)
 Stillwater (Pennsylvania)
 Stillwater (Washington)
 Stillwater megye, Montana

 Kanada
 Stillwater (Guysborough), Új-Skócia
 Stillwater (Hants), Új-Skócia

 Új-Zéland
 Stillwater (Auckland)
 Stillwater (Déli-sziget)

Egyéb
 Stillwater, rockegyüttes